Кем — місто у Карелії.
 Кем — залізнична станція міста Кем.
 Кем (річка, Карелія) — річка у Карелії.
 Кем (притока Єнісею) — річка у Красноярському краї
 Кем — річка в Англії, на якій стоїть місто Кембридж.